Saritschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Saretschnoje/Заречное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Riwne, Rajon Saritschne, siehe Saritschne
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Saritschne (Kramatorsk)

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Saritschne (Dschankoj)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Saritschne (Krasnohwardijske)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Saritschne (Simferopol)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Satschepyliwka, siehe Saritschne (Satschepyliwka)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Saritschne (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Saritschne (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Saritschne (Cherson)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Saritschne (Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Saritschne (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Schachtarsk, siehe Saritschne (Schachtarsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Saritschne (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk, siehe Saritschne (Slowjanoserbsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Schurawno, siehe Saritschne (Stryj, Schurawno)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Stryj, siehe Saritschne (Stryj)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Saritschne (Mykolajiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tatarbunary, siehe Saritschne (Tatarbunary)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Saritschne (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Saritschne (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Saritschne (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Ternuwate, siehe Saritschne (Saporischschja, Ternuwate)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Saritschne (Bilopillja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Putywl, siehe Saritschne (Putywl)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Stadtkreis von Chust, siehe Saritschne (Chust)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Saritschne (Tultschyn)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Saritschne (Bohoduchiw)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Schachtarsk, siehe Saritschne (Schachtarsk)
 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Saritschne (Melitopol)
 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Komyschuwacha, siehe Saritschne (Saporischschja, Komyschuwacha)
 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda, siehe Saritschne (Seredyna-Buda)